

Patronyme 
 
 Charles Roeser (17??-), compositeur français ;
 Donald Roeser, connu également sous le pseudonyme de Buck Dharma (né en 1947),  guitariste, chanteur, auteur et compositeur américain du groupe Blue Öyster Cult ; 
 François Roeser (1754-1827), géologue et homme politique luxembourgeois ; 
 Valentin Roeser (vers 1735-vers 1782), compositeur et clarinettiste allemand ayant fait carrière en France.

Toponyme 
 
Roeser, localité luxembourgeoise.